Vasile-Daniel Suciu () este un deputat român, ales în 2012 din partea Partidului Social Democrat, care din 22 februarie 2019 este numit viceprim-ministru al României în guvernul Viorica Dăncilă și ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Vezi și 
 Legislatura 2012-2016 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Deputați români 2012-2016
Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Bistrițeni
Deputați români 2020-2024
Miniștri români